Amerikai Egyesült Államok
 Panhandle (Texas)
 Panhandle (San Francisco)